Prijestupna sekunda je interval vremena u trajanju jedne sekunde koji se povremeno dodaje ili oduzima u UTC vremensku skalu s ciljem da se UTC vrijeme uskladi sa stvarnom rotacijom Zemlje. Kako Zemlja uglavnom usporava svoju rotaciju, tako se pojavljuje razlika između stvarno opaženog trajanja dana odnosno noći, te službenog vremena koje je zasnovano na UTC vremenu. Promjena brzine rotacije Zemlje nije jednoliko, tako da se prijestupna sekunda dodaje u nepravilnim razmacima, a predviđena je i mogućnost oduzimanja prijestupne sekunde.

Postoji više vremenskih skala zasnovanih na rotaciji Zemlje koji se međusobno razlikuju po vrstama ispravki koje uključuju (npr. ispravke zbog pomicanja polova, tektonskih kretanja, plime i oseke i drugog, te se označavaju s UT0, UT1R, UT1, UT1D, UT2.

Zbog promjenjivosti rotacije Zemlje, kao izvor točnog vremena se danas koriste atomski satovi koji se međusobno usklađuju, te tako definiraju Međunarodno atomsko vrijeme, označavano s TAI (franc.: Temps Atomique International).

Kalendar